Белхатув (польск. Bełchatów) — многозначный термин.

 Белхатув — город в Лодзинском воеводстве, в Белхатовском повяте, расположен на реке Paкувке. 
 Белхатув (гмина) — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Белхатувский повят, Лодзинское воеводство. 
 Белхатув (футбольный клуб) — польский футбольный клуб из города Белхатув.